Râul Cireșu se poate referi la:

 Râul Cireșu, Bâsca Mare
 Râul Cireșu, Latorița
 Râul Cireșu, Putna

Vezi și 
 Cireșu (dezambiguizare)

 Râul Cireș (dezambiguizare)
 Râul Valea Cireșului (dezambiguizare)

Toponime românești